Heddle ist der Familienname folgender Personen:

 Kathleen Heddle (1965–2021), kanadische Ruderin
 Matthew Forster Heddle (1828–1897), schottischer Mineraloge